

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 4 podstawowe 

 Filipy – część wsi Olszówka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Filipy – część wsi Poręba Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź 
 Filipy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krasne 
 Filipy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno 
 Filipy – część wsi Warzyce w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Jasło
 Filipy – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki 
 Filipy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce